Seleen; een scheikundig element met atoomnummer 34 
 Se2−, de chemische aanduiding van het selenide-ion
 Het schoolexamen en schoolexamencijfer
 Se, jie, ook Lust, Caution, een film uit 2007 van regisseur Ang Lee
 Chư Sê, een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
 Ba Sing Se, een fictieve stad in Nickelodeons Avatar
 Per Se, een driesterrenrestaurant van chef-kok Thomas Keller in het Time Warner Center in New York
 Joo Se-hyuk (세혁 주), een Zuid-Koreaans professioneel tafeltennisser.
 Oh Se-jong, een Koreaans shorttracker
 Jong Tae-se (정대세), een Noord-Koreaans betaald voetballer

 Enkele freguesia (plaatsen) in Portugal:
 Sé (Angra do Heroísmo), een freguesia in de Portugese gemeente Angra do Heroísmo
 Sé (Braga), in de gemeente Braga
 Sé (Bragança), in de gemeente Bragança
 Sé (Faro), in de gemeente Faro
 Sé (Funchal), in de gemeente Funchal (Madeira) 
 Sé (Guarda), in de gemeente Guarda
 Sé (Lamego), in de gemeente Lamego
 Sé (Lissabon),  in de gemeente Lisboa
 Sé (Portalegre), in de gemeente Portalegre
 Sé Nova, in de gemeente Coimbra
 Sé e São Pedro, in de gemeente Évora
 Sé (Hongarije), een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Vas
 Sento Sé, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia

 De landaanduiding voor Zweden (Sverige)
 De Europese vennootschap (Societas Europaea), een Europese vennootschapsvorm
 DSB SE, een vierdelig elektrisch treinstel voor het regionaal personenvervoer van de Danske Statsbaner (DSB)
 S.E. Fireworks (afkorting van Smallenbroek Enschede), een bedrijf uit Enschede, waar de vuurwerkramp ontstond
 Een buitenlandse aanduiding voor een sportvereniging:
 Kozármisleny SE, een Hongaarse voetbalclub uit het dorp Kozármisleny
 SE Eivissa, een Spaanse voetbalclub uit Ibiza op het eiland Ibiza van de Balearen
 Gyirmót SE (Gyirmót Sportegyesület), een Hongaarse voetbalclub uit Gyirmót, een voorstad van Győr
 Mezőkövesd-Zsóry SE, een Hongaarse voetbalclub uit Mezőkövesd
 Elektromos SE (Budapesti Elektromos Sportegyesület), een sportvereniging uit de Hongaarse hoofdstad Boedapest
 Paksi SE, een Hongaarse voetbalclub uit de stad Paks
 Békéscsaba 1912 Előre SE, een Hongaarse voetbalclub uit Békéscsaba
 De Macintosh SE, een computer ontwikkeld door Apple Inc.
 Axel Springer SE, een Duitse mediaonderneming
 Special Edition, met name voor auto's:
 De Maserati 222 SE, een sportauto van het Italiaanse merk Maserati 
 De Lamborghini Gallardo SE, een gelimiteerde versie van de coupé

SE(n) is de n-dimensionale speciale euclidische groep.

 Een taalaanduiding voor Noord-Samisch 
 .se, het achtervoegsel van domeinnamen in Zweden

Zie ook
 Biografielijst Se